Астрономия — наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем, а также — её разделы:
 Антарктическая астрономия — астрономические наблюдения и исследования, которые ведутся на территории Антарктиды.
 Баллонная астрономия — астрономические наблюдения, проводимые с аэростатов.
 Внеатмосферная астрономия — раздел астрономии, в котором исследования выполняются с помощью инструментов, которые вынесены за пределы атмосферы Земли.
 Внегалактическая астрономия — раздел астрономии, изучающий объекты за пределами нашей галактики.
 Галактическая астрономия — подраздел астрономии, занимающийся изучением в целом Млечного Пути и всех его составляющих.
 Гамма-астрономия — раздел астрономии, исследующий космические объекты по их гамма-излучению. 
 Геодезическая астрономия — раздел астрономии занимающийся практическим применением знаний сферической астрономии в целях определения широты, времени и направления меридиана.
 Инфракрасная астрономия — раздел астрономии и астрофизики, исследующий космические объекты, видимые в инфракрасном (ИК) излучении. 
 Любительская астрономия — один из видов хобби, который подразумевает наблюдения, съёмку или исследование астрономических объектов и явлений.
 Наблюдательная астрономия — область астрономии, связанная с получением наблюдательных данных о небесных объектах с применением телескопов и других астрономических приборов.
 Нейтринная астрономия — раздел астрономии, изучающий нейтринное излучение внеземных источников с целью получения сведений о происходящих в космосе процессах.
 Оптическая астрономия — раздел наблюдательной астрономии, инструментами которой являются телескопы, способные принимать видимый свет.
 Практическая астрономия — раздел астрометрии, описывающий способы нахождения разнообразных координат, исчисления точного времени, а также нахождения азимута.
 Радиолокационная астрономия — один из разделов астрономии, исследования небесных тел с помощью радиолокации.
 Рентгеновская астрономия — раздел астрономии, исследующий космические объекты по их рентгеновскому излучению.
 Сферическая астрономия — раздел астрономии, изучающий способы определения положения объектов на небесной сфере при наблюдении их с Земли.
 Субмиллиметровая астрономия — раздел наблюдательной астрономии, связанный с наблюдениями в субмиллиметровом диапазоне длин волн.
 Тротуарная астрономия — вид любительской астрономии, основанный Джоном Добсоном в 1960-х годах.

Другое 
 (1154) Астрономия — астероид главного пояса, который был открыт 8 февраля 1927 года.
 «Малая астрономия» — сборник древнегреческих сочинений по сферической геометрии и другим областям математики, имеющим отношение к астрономии.
 «Новая астрономия» — одна из величайших книг в истории астрономии, изданная в 1609 году.

См. также 
 Астроном (значения)
 Astronomia